Aon Center to:
 Aon Center – wieżowiec w Chicago
 Aon Center – wieżowiec w Los Angeles